Лавров, Сергей Борисович:
 Лавров, Сергей Борисович (1928—2000) — советский и российский экономико- и политико-географ.
 Лавров, Сергей Борисович — писатель.